A TV Babitonga, a TV Comunitária de Joinville, busca uma relação próxima com a comunidade local, através da difusão da informação. Os apoiadores são corresponsáveis por este movimento de cidadania, representados pelo espaço diferenciado que oferecemos aos temas tratados.
A ética e a imparcialidade são preceitos indispensáveis na programação da TV Babitonga.

A TV Babitonga é transmitida no canal 0...9, da NET Joinville, com um público espectador estimado em mais de 200.000 pessoas.

A TV a cabo é caracterizada por ter um público segmentado, com um bom grau de formação e cultura. Esses fatores aumentam a qualidade da audiência e traz um excelente retorno aos apoiadores e a programação.

Missão da TV Babitonga é contribuir para democratização da comunicação no país; Assegurar o exercício do direito de expressão, de geração de informação e de produção cultural a todos; Defender o ambiente local com visão global, a biodiversidade e os recursos naturais não renováveis, os direitos humanos, as liberdades individuais e coletivas e a justiça social.

TV Babitonga - Vivendo Joinville.
Você pode assistir no canal 09 da NET digital ou pelo site www.babitonga.tv.br.

Babitonga